ADMK steht für:
 ADMK Mulus, österreichischer Radpanzer von 1935
 Anna Dravida Munnetra Kazhagam, südindische Regionalpartei, 1976 umbenannt in AIADMK

ADMK